

Toponyme 

 Montaigu, commune française de l'Aisne ;
 Montaigu, commune française du Jura ;
 Montaigu, ancienne commune française de la Manche ;
 Montaigu, ancienne commune française de la Vendée ;
Montaigu-Vendée, commune nouvelle française de la Vendée ;
 Montaigu-le-Blin, commune française de l'Allier ;
 Montaigu-la-Brisette, commune française de la Manche ;
 Montaigu-les-Bois, commune française de la Manche ;
 Montaigu-de-Quercy, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Saint-Martin-sous-Montaigu, commune française de Saône-et-Loire.

 Montaigu-Zichem, ville de Belgique et haut-lieu de pèlerinage belge ;
 Montaigu est la traduction du nom de la localité flamande de Scherpenheuvel, section de Montaigu-Zichem.

 Montaigu, localité haïtienne du département du Nord.

Oronyme 
 Le pic du Montaigu, dans les Pyrénées ;
 Montaigu, colline située en Mayenne ;
 Le coteau de Montaigu, colline située sur la commune de Villers-Patras dans le département de la Côte-d'Or.

Architecture

Personnalités 

 Famille de Montaigu, grande famille baronniale anglo-normande
 Garin de Montaigu, maître de l'Ordre de l'Hôpital, originaire de Montaigut (Puy-de-Dôme)
 Pierre de Montaigu, maître de l'Ordre du Temple
 Jean de Montaigu évêque d'Apt 
 Henry Montaigu, auteur et chroniqueur français
 Hubert de Montaigu (1877-1959), homme politique français
 Philippe-Charles-Aimé Goupilleau de Montaigu, révolutionnaire français
 Thomas Montaigu, commandant militaire durant la guerre de Cent Ans
  (1816-1888), comte et général de division français
 Thibault de Montaigu, (1978-), écrivain et journaliste français.

Divers 

 Roméo Montaigu (Romeo Montecchi), personnage principal de la pièce de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France